Распределение квот для участия в мужском олимпийском турнире по гандболу 1972 года выглядела следующим образом: всего 16 команд: хозяева олимпиады - ФРГ, лучшие семь команд с чемпионата мира 1970г. - Румыния, ГДР, Югославия, Дания, Швеция, Чехословакия, Венгрия, а также победители Азиатского, Африканского, Американского квалификационных турниров и лучшие 5 команд Европейского квалификационного турнира.

Азиатский квалификационный турнир 
Азиатский квалификационный турнир проходил в Японии с 14 по 28 ноября 1971 в Токио - 4 матча и по 1 матчу в Осаке и Нагое. Участвовало 3 сборхых - Япония, Южная Корея и Израиль. Должен был участвовать и Тайвань, но отказался.

На Олимпийский турнир квалифицировалась сборная Япония

Американский квалификационный турнир 
Американский квалификационный турнир проходил в г.Элкхарт США с 2 по 6 февраля 1972.

На Олимпийский турнир квалифицировалась сборная США

Африканский квалификационный турнир 
Африканский квалификационный турнир проходил в Тунисе с 25 по 31 марта 1972.

На Олимпийский турнир квалифицировалась сборная Туниса

Европейский квалификационный турнир 
Европейский квалификационный турнир проходил в Испании с 15 по 25 марта 1972.
 Предвапительный круг
 Группа А (Бильбао)

 Группа В (Сарагоса, Памплона)

 Группа С (Гранольерс, Сабадель)

 Группа D (Понтеведра, Оренсе, Ла Корунья, Виго)

 Основной раунд
 Группа Е (Сан Себастьян)

 Группа F (Барселона)

Матчи за 9-16 места

Матчи за 1-8 места 

Квалифицированы: 1. СССР 2.Норвегия 3.Исландия 4. Польша 5. Испания

Участники 
СССРВалерий Гассий (Университет Краснодар)Василий Ильин (МАИ Москва)Михаил Ищенко (ЗМетИ Запорожье) врЮрий Климов (МАИ Москва)Валентин Кулёв (Кунцево Москва)Юрий Лагутин (ЗМетИ Запорожье) Михаил Луценко (Кунцево Москва)Владимир Максимов (МАИ Москва)Альберт Оганезов (МАИ Москва)Сергей Журавлев (МАИ Москва)Александр Резанов (ЗМетИ Запорожье)Николай Семенов (Кунцево Москва) врАнатолий Шевченко (Кунцево Москва)Иван Усатый (ЦСКА Москва)Янис Вилсон (МАИ Москва) врПавел Куявский (Кунцево Москва)
Тренер: Анатолий Евтушенко

Гандбол